Хвалковице могу бити:

 Хвалковице (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Хвалковице (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република